The Emptiness — третій студійний альбом американського пост-хардкор гурту Alesana. Альбом був записаний восени 2009 року, і був випущений 26 січня 2010 року лейбом Fearless Records.

Список композицій

Джерела 
The Emptiness 

Альбоми Alesana
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми